Эрдеста́н — топоним в Иране.

 Эрдестан (шахрестан) () — один из 21 шахрестана иранской провинции Исфахан. Административный центр — город Эрдестан.
 Эрдестан () — город в центральном Иране, в провинции Исфахан. Административный центр одноимённого шахрестана.

Примечания